Das Budapest Lotto Ladies Open 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Budapest. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 4. bis 12. Mai 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Budapest